ZFH steht als Abkürzung für:

 Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund, früher Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen, 1995 auf der Basis eines Staatsvertrages zwischen Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland gegründet und ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung dieser Länder, Sitz in Koblenz
 Zürcher Fachhochschule, besteht aus vier Teilschulen
 Zürich Flughafen, (früher Flughafen Zürich-Kloten), der größte Flughafen der Schweiz
 Zweifamilienhaus, siehe Mehrfamilienwohnhaus

ZfH steht als Abkürzung für:

 Zeitschrift für Heereskunde, ein wissenschaftliches Organ für die Kulturgeschichte der Streitkräfte, ihre Bekleidung, Bewaffnung und Ausrüstung, für heeresmuseale Nachrichten und Sammler-Mitteilungen
 Zentrale für Heimatdienst, eine im Jahr 1950 existierende Dienststelle in der Bundesrepublik Deutschland, zunächst als Tarnbezeichnung „Dienststelle Schwerin“, später Amt Blank genannt

ZFH